Emonds ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Emonds (1754–1813), Stadtschreiber (Kanzleivorsteher) und Maire in Oppenheim
 Hilarius Emonds (1905–1958), deutscher römisch-katholischer Liturgiewissenschaftler
 Joseph Emonds (1898–1975), katholischer Geistlicher, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus; 2013 geehrt als Gerechter unter den Völkern
Nico Emonds (* 1961), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Emonts